Джерри Стиллер (, 8 июня 1927 — 11 мая 2020) — американский актёр и комик. Отец актёров Бена Стиллера и Эми Стиллер, муж актрисы Энн Мира.

Биография 
Джерри Стиллер родился в Бруклине в еврейской семье, у Беллы Цитринбаум (позже Цитрин, 1902—1954) и Уильяма Стиллера (1896—1999). Мать родилась во Фрамполе (тогда Российская империя), родители отца происходили из Галиции. Отец работал водителем автобуса и позже шофёром такси. Родители поженились в 1924 году.

Значительное время он провёл в комедийной команде Стиллер и Мира со своей женой Энн Мира, с которой был вместе с 1954 года и до её смерти в 2015 году. Наиболее известен ролями Фрэнка Констанци в сериале «Сайнфелд» (1993—1998) и Артура в ситкоме телеканала CBS «Король Квинса» (1998—2007). За роль в сериале Сайнфелд он был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале» и был удостоен «American Comedy Award» за лучшую комедийную роль приглашённого актёра в телесериале в 1997 году.

Также Джерри Стиллер снялся в ряде других картин, наиболее известные из них «Тайна Анд» (1998) и «Образцовый самец» (2001).

Его мемуары «Женат на смехе» были опубликованы в 2000 году.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Выпускники Сиракьюсского университета
Комики США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис